Корифи може да се отнася за:

 Турие, на гръцки от 1927 година Корифи, село в дем Лерин, Гърция;
 Гола, на гръцки от 1926 година Корифи, село в дем Кукуш, Гърция;
 Корифи, село в дем Александрия, Гърция;
 Корифи, село в дем Горуша, Гърция.